Jméno a příjmení František Peřina má více nositelů:

 František Peřina (1911–2006) – československý bojový pilot, generálporučík a letecké eso
 František Peřina (politik) (1827–1910) – rakouský politik české národnosti z Moravy
 František Jaroslav Peřina (1844–1902) – český novinář, redaktor kalendářů, pořadatel zpěvníků, dramatik a překladatel z francouzštiny, angličtiny a němčiny